La Bundesautobahn 36 (letteralmente: "autostrada federale 36") è un'autostrada federale tedesca che congiunge le città di Braunschweig e Bernburg (Saale).

Costeggiando il massiccio dello Harz sul lato nord, è detta anche "Nordharzautobahn" ("autostrada dello Harz settentrionale").

Percorso

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 036